Wywoływanie – proces fotograficzny
 Rodzaj proskrypcji – skazanie na śmierć cywilną